Ери може да се отнася за:

 Ы, буква от кирилицата
 Ери, езеро в Северна Америка

 Градове в САЩ
 Ери (Колорадо)
 Ери (Пенсилвания)

 Индиански племена
 Ери (племе)